Нурманбе́това — казахская фамилия; женская форма мужской фамилии .

Известные носители:
 Нурманбетова, Джамиля Нусупжановна (род. 1964) — советский и казахстанский философ. Доктор философских наук, профессор. Член-корреспондент НАН РК.
 Нурманбетова, Эсенбу (1957—2019) — советская и киргизская оперная певица (сопрано) и педагог, народная артистка Республики  Кыргызстан.